«День прав человека» национальный праздник, который отмечается в Республике Азербайджан ежегодно, 18 июня.

«День прав человека в Азербайджане» появился в календаре официальных государственных праздников Азербайджанской Республики сравнительно недавно, в начале третьего тысячелетия, в 2007 году, после того, как восемнадцатого июня 2007 года, в столице государства городе Баку, четвёртый президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев, подписал Указ «Об учреждении Дня прав человека».

Дата для празднования «Дня прав человека в Азербайджане» была выбрана не случайно. именно в этот день, 18 июня, в 1998 году, президентом Азербайджана Гейдаром Алирза оглы Алиевым была утверждена «Государственная программа по защите прав человека» — документом, который на ближайшие годы определил вектор развития Республики в области демократизации общества, прав человека и свобод личности. Не случайно, Ильхам Алиев сказал следующую фразу: «Мы выбирали демократический путь не под чьим-либо давлением. Мы понимаем, что без демократизации общества предусмотренные нами крупные экономические проекты не могут быть успешными. Этот путь — наш стратегический выбор».

«День прав человека» не является в Азербайджане нерабочим днём, если, в зависимости от года, не попадает на выходной.

Примечания

См. также 
 Праздники Азербайджана
 , — День прав человека.

Ссылки 
 Государственные праздники

Права человека
Права человека
Права человека
Права человека
Появились в 2007 году в Азербайджане
Права человека в Азербайджане